Rony e Robison é uma dupla sertaneja do Brasil.

Carreira 
A dupla foi formada no ano de 1980, gravando o primeiro disco no mesmo ano pela gravadora Rodeio Warner Music alcançando sucesso nacional com as músicas "Segredo De Amor" e "Chuva Na Serra" posteriormente regravada por outros nomes da música sertaneja como Zé Fortuna e Pitangueira e Jorge Luiz e Fernando.

Em 1981 gravaram o segundo disco, que por sua vez alcançou sucesso ainda maior com a faixa "Mulher Sensual" entre outras.

Em 1982 já com o repertório montado para gravação do terceiro disco, Robison resolveu abandonar Rony e passou a fazer dupla com seu irmão, surgindo assim a dupla Bob e Robison.

Rony continuou sua carreira com outros parceiros formando as duplas Roni e Robsen, Rony e Roberson, Rony e Roby, Rony e Diony, Rony e Robson. Sempre utilizando o slogan "Os Reis do Falsete"

Discografia 
 (1980) Realidade
 (1981) Quem Dá Mais

Duplas sertanejas